Een dorp in Nederland, zie Lent (Nijmegen)

 Lent (Ain)
 Lent (Jura)